

Акимовка — село, Астраханський район, Акмолинська область

Акимовка — село, Краснощоковський район, Алтайський край
 Акимовка — село, Рильський район, Курська область

ru:Акимовка (значения)